Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по организации единой системы государственного кадастрового учёта недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации.

Подведомственные учреждения 
 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра»);
 ФГБУ «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных».

История 
В 1997 году был принят Закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 1 января 2000 года завершилось создание системы учреждений юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним во всех субъектах Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации В. Путина от 9 марта 2004 года № 314 была образована Федеральная регистрационная служба (Росрегистрация) «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».

Указом Президента от 25 декабря 2008 года № 1847 она была переименована в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), предусмотрен переходный период для передачи ей функций и полномочий упраздняемыми Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) и Федеральным агентством геодезии и картографии (Роскартография). 1 марта 2009 года переходный период был завершён.

Административный регламент работы Росреестра утверждён Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 7 июня 2017 года N 278 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению государственной услуги по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество» и Приказом Росреестра от 18.06.2019 № П/0240 «Об утверждении Административного регламента осуществления Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии государственного земельного надзора».

Средний срок процедуры регистрации недвижимости в 2018 году составил 5 дней, что на 1 день быстрее, чем в 2017 году.

Подчинение 
С 2020 года на основании главы III Указа Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года «О структуре федеральных органов исполнительной власти» — Росреестр подведомственен Правительству Российской Федерации, ранее Министерству экономического развития Российской Федерации.

Полномочия и деятельность службы 
К полномочиям Росреестра относятся функции по организации единой системы государственного кадастрового учёта недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации — России.

В рамках своих полномочий Росреестр:
 ведёт Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН);
 ведёт Единый государственный реестр саморегулируемых организаций (ГРСО);
 ведёт Государственный каталог географических названий;
 ведёт сводный государственный реестр арбитражных управляющих
 осуществляет ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства;
 осуществляет государственный земельный надзор;
 осуществляет государственный геодезический надзор;
 осуществляет ведение мониторинга земель (кроме земель сельскохозяйственного назначения);
 осуществляет контроль за проведением землеустройства;
 проводит экспертизу землеустроительной документации.

Руководители 
Заместитель Министра экономического развития РФ — Руководитель Росреестра — главный государственный регистратор Российской Федерации (ранее — директор Федеральной регистрационной службы России — главный государственный регистратор России).

Ведомственные награды 
 звание «Почётный работник Росреестра»;
 медаль «За заслуги»;
 знак отличия «Почётный геодезист»;
 знак отличия «Почётный наставник Росреестра»;
 нагрудный знак «За безупречный труд»;
 нагрудный знак «10 лет Росреестру»;
 Почётная грамота Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
 Благодарность руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Некоторые издания

Нумизматика 

 15 августа 2018 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 1 рубль «Росреестр».

См. также 
 Роскартография
 Кадастровый номер

Примечания

Ссылки 
 

Федеральные службы России
Организации, основанные в 2004 году